Roithof ist der Ortsname von

 Roithof (Nittenau), Ortsteil der Stadt Nittenau, Landkreis Schwandorf, Bayern
 Roithof (Parkstetten), Ortsteil der Gemeinde Parkstetten, Landkreis Straubing-Bogen, Bayern
 Roithof (Roding), Ortsteil der Stadt Roding, Landkreis Cham, Bayern
Siehe auch:
 Roidhof